В Военно-воздушных силах СССР существовало два 286-х истребительных авиационных полка:

 298-й истребительный авиационный полк
 298-й истребительный авиационный полк (1949)

История переименований 

 298-й истребительный авиационный полк создан в мае 1941 года, за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм на основании Приказа НКО СССР  24 августа 1943 года преобразован в 104-й гвардейский истребительный авиационный полк.

 298-й истребительный авиационный полк (1949) создан 18 апреля 1949 года на аэродроме Горелово Ленинградской области, как 298-й истребительный авиационный полк ПВО.